Struve ima več pomenov:

Osebnosti 

 Bernhard Vasiljevič Struve  (1827–1889) - ruski državnik.
 Friedrich Georg Wilhelm von Struve (Vasilij Jakovlevič Struve) (1793–1864) - nemško-ruski astronom in geodet.
 Genrih Vasiljevič Struve (1822–1908) - ruski kemik.
 Gustav Struve (1805–1870), nemški politik, pravnik in publicist.
 Karl Hermann Struve (1854–1920) - ruski astronom.
 Ljudvig Ottovič Struve (1858–1920) - ruski astronom.
 Otto Struve (1897–1963) - rusko-ameriški astronom.
 Otto Vasiljevič Struve (1819–1905) - ruski astronom.
 Peter Berngardovič Struve (1870–1944) - ruski politik, politični ekonomist, filozof in urednik.
 Vasilij Vasiljevič Struve (1889–1965), ruski zgodovinar orientalist

Drugo 

 768 Struveana - asteroid, združno imenovan po Friedrichu Georgu Wilhelmu von Struveju, Ottu Vasiljeviču Struveju in Karlu Hermannu Struveju. 
 2227 Otto Struve - asteroid, imenovan po Ottu Struveju.
 Daljnogled Otta Struveja - daljnogled v Observatoriju McDonald, imenovan po Ottu Struveju.
 Struve - krater na Luni.
 Otto Struve A - starejša oznaka za Lunina kraterja Russell ali Eddington.
 Struve 2398 - dvozvezdje v Zmaju.
 Struvejev geodetski lok - mreža triangulacijskih točk, na Unescovem seznamu krajev svetovne dediščine